Sint-Lievenkerk (Ledeberg) - kerk in Gent
 Sint-Lievenskapel - kapel in Sint-Lievens-Esse
 Sint-Lievensmonstertoren - kerktoren van de voormalige Sint-Lievenkerk in Zierikzee